Antonio Seghezzi – presbitero e partigiano italiano
 Luisa Seghezzi – ex ciclista su strada italiana
 Vittorio Seghezzi – ciclista su strada italiano